Шиловская: фамилия (женская форма фамилии Шиловский) и топоним.

 Известные носительницы 
 Шиловская, Аглая Ильинична (род. 1993) — российская актриса
 Шиловская, Елена Сергеевна (1893—1970) — третья жена и вдова М. А. Булгакова, хранительница его литературного наследия, основной прототип Маргариты в романе «Мастер и Маргарита». Топонимы 
 Шиловская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Шиловская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Шиловская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Шиловская — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.